Meteren ist

 der Name des flämischen Historikers und Repräsentanten der niederländischen Kaufleute in London Emanuel van Meteren

 der Name eines Dorfes in der niederländischen Gemeinde West Betuwe, Provinz Gelderland